

Musica 
 24/7 – gruppo musicale sudcoreano
 24/7 – singolo dei 3T del 1995
 24/7 (Crazy 'Bout Your Smile) – singolo di Nikki Webster del 2002, dall'album BLISS
 24/7 – EP degli U.D.O. del 2005
 24-7 – album dei Refreshments del 2006
 24/7 – album dei GusGus del 2009
 24/seven – album dei Big Time Rush del 2013
 24/7 – album degli East 17 del 2017
 24/7 – singolo di Meek Mill del 2019

Televisione 
 24/7 (noto anche come Ventiquattrosette) – programma televisivo italiano in onda dal 2011
24/7 (24Seven) – serie televisiva britannica trasmessa dal 2001 al 2002

Altro 
 24/7 – servizio sempre attivo
 24/7 – una pratica sessuale della comunità BDSM
 Ventiquattrosette (Twenty Four Seven) – film del 1997 diretto da Shane Meadows
 24/7 – collana della Rizzoli Editore

Pagine correlate 
 Twenty Four Seven